Васенин (Васенина) — русская фамилия. Известные носители:

 Васенин, Александр Викторович (1874—1944) — русский советский драматический актёр.
 Васенин, Вячеслав Александрович (род. 1943) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Васенин, Иван Михайлович (1925—?) — советский футболист.
 Васенин, Николай Максимович (1919—2014) — советский военный, лейтенант. Кавалер ордена Почётного легиона.
 Васенин, Николай Петрович (1923—1991) — советский работник энергетики.
 Васенин, Юрий Николаевич (1948—2022) — советский футболист, тренер.

 Васенина, Тамара Петровна (1933—?) — главный зоотехник совхоза «Заря» Фурмановского района Ивановской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 «Васенин» — документальный фильм о кавалере ордена Почётного легиона Н. М. Васенине.